7-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 146 километров состоялась 18 сентября 1938 года. Победу одержал французский велогонщик Луи Эмар.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1938 на FirstCycling
 
 
  

1938 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1938 году
Сентябрь 1938 года